Lentsch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Lentsch (* 1984), österreichischer Sozialarbeiter, Kabarettist, Autor und Regisseur
 Benedikt Lentsch (* 1987), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Edeltraud Lentsch (* 1947), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Josef Lentsch (1909–1988), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Käthe Lentsch (1923–2018), österreichische Soubrette und Operettensängerin
 Kurt Lentsch (* 1959), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Wolfgang Lentsch (* 1939), österreichischer Musikpädagoge